Die PABSA-Snooker-Amerikameisterschaft 2021 war ein Snookerturnier, das vom 17. bis zum 20. November 2021 von der Pan American Billiards and Snooker Association als kontinentale Meisterschaft des Doppelkontinents Amerika im The Corner Bank im kanadischen Scarborough, einem Stadtteil von Toronto, ausgetragen wurde. Sieger wurde der Brasilianer Victor Sarkis, der im Finale den US-Amerikaner Renat Denkha mit 5:3 besiegte.

Modus 
Insgesamt nahmen 40 Spieler teil, die hauptsächlich aus Kanada und den Vereinigten Staaten, einige auch aus Brasilien, kamen. Zu Beginn wurden die Teilnehmer in acht Fünfer-Gruppen eingeteilt, wo sie jeweils ein einfaches Jeder-gegen-jeden-Turnier ausspielten. Am Ende der Gruppenphase, die über die ersten beiden Tage hinweg gespielt wurden, rückten die beiden besten Spieler jeder Gruppe in die Finalrunde vor. Ab dort wurde im K.-o.-System der neue Amerikameister entschieden. Dieser erhielt eine Spielberechtigung für die Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 der World Snooker Tour.

Turnierverlauf 
Titelverteidiger Igor Figueiredo, der sich mit dem Gewinn der Meisterschaft 2019 für zwei Profi-Spielzeiten qualifiziert hatte, nahm nicht teil. Einige Mitfavoriten wie der ehemalige kanadische Meister Alan Whitfield und der deutsch-brasilianische Ex-Profispieler Itaro Santos schieden bereits in der Gruppenphase aus, andere wie der kanadische Ex-Profi Levi Meiller und der zweifache US-amerikanische Meister Ajeya Prabhakar im Achtelfinale. Der US-amerikanische Rekordmeister Ahmed Aly Elsayed, der zuvor im Finale der PABSA-Senioren-Snooker-Amerikameisterschaft 2021 Levi Meiller besiegt hatte, schied im Halbfinale aus. Das Finale erreichten schließlich der US-Amerikaner Renat Denkha, Finalist der Erstausgabe 2019, und der Brasilianer Victor Sarkis.

Finale 
Nach einem anfänglichen 1:1 ging der Brasilianer Sarkis mit 1:4 in Führung. Zwar legte er im sechsten Frame bereits mit einem 59er-Break vor, doch Denkha machte es nochmal spannend und sicherte sich mit einem 70er-Break das 2:4 und anschließend das 3:4. Eine völlige Kehrtwende blieb aber aus: Sarkis gewann den nächsten Frame und wurde damit Amerikameister. Somit erhielt er eine Spielberechtigung für die Saisons 2022/23 und 2023/24 der World Snooker Tour. Für Denkha war es dagegen bereits die zweite Finalniederlage bei der Amerikameisterschaft: bereits 2019 hatte er sich Igor Figueiredo geschlagen geben müssen.

Weblinks 
 2021 Pan American Championship bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Amerikameisterschaft
Billardturnier in Toronto